Middle Island puede referirse a:

 Middle Island, localidad de Estados Unidos.
 Middle Island, localidad de San Cristóbal y Nieves.
Middle Island, parroquia en la Isla de San Cristóbal.